«Раненый» () — французская драма 1983 года, снятая Патрисом Шеро. Участница основного конкурса 36-го Каннского кинофестиваля. В 1984 году лента получила премию «Сезар» в категории за лучший оригинальный сценарий.

Сюжет 
Анри, обычный подросток, чей отец имеет польское происхождение, скучает, живя в пролетарской семье. Он знакомится с Жаном Лерманом, который зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. Испытав с ним первый сексуальный опыт, Анри влюбляется в него. Но для Жана эта сексуальная связь не является чем-то серьезным… просто одна из множества таких же связей. Погружаясь в запретный мир своего кумира, Анри пытается тоже зарабатывать проституцией. Отношения подростка с мужчиной неуклонно близятся к трагической развязке...

В ролях

Ссылки 
  }

Фильмы-драмы Франции
Экранизации литературных произведений
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Франции 1983 года
Фильмы Патриса Шеро